Kanal 3 kan syfta på:

 Kanal 3 (samhällsmagasin) – ett svenskt TV-program 1982
 Kanal 3 (Thailand) – ett statligt regionalt TV- och radiobolag i Thailand